Tulsa Roughnecks ist der Name folgender US-amerikanischen Fußballmannschaften:

 Tulsa Roughnecks (NASL), 1978 bis 1984 in der NASL
 Tulsa Roughnecks (1993–1999), 1993 bis 1999 in der USL
 Tulsa Roughnecks (2013), gegründet 2013, seit 2015 in der USL, seit 2020 FC Tulsa
 Tulsa Roughnecks (W-League), Frauenfußballmannschaft, 1995 in der W-League